Guérman Titov (Verkhneye Zhilino, territori de l'Altai, 1935 - Moscou, 2000), pilot de combat i cosmonauta soviètic, reserva de Iuri Gagarin al Vostok 1 i tripulant del Vostok 2
 Iuri Titov (Omsk, Unió Soviètica, 1935), gimnasta artístic rus guanyador de nou medalles olímpiques
 Nikolai Alekséievitx Titov (Sant Petersburg, 1769 - 1827), militar i músic rus
 Nikolai Alekséievitx Titov (fill) (Sant Petersburg, 1800 - 1875), compositor rus
 Serguei Nikolàievitx Titov (Sant Petersburg, 1770 - 1825), compositor rus
 Vasili Titov, compositor rus del segle XVII